Clupanodonsäure (auch Clupandonsäure) ist eine unspezifische Bezeichnung für zwei ungesättigte Fettsäuren: 
 Docosapentaensäure, Lipidname: 22:5 (ω−3)
 Docosahexaensäure, Lipidname: 22:6 (ω−3)